Еланда — село в Целинном районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт сельского поселения Еландинский сельсовет.

История 
В 1928 году состояло из 519 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Еландинского сельсовета Яминского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Алтайский край)